Яблоневка — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области. Входит в состав Новомосковского сельского поселения.

Население

История 
Первое упоминание поселения относится к 1304 году.

В 1910 году в Лихтенхагене проживало 378 человек, в 1933 году — 304 человека, в 1939 году — 320 человек.

В 1950 году Лихтенхаген был переименован в поселок Яблоневку.

Примечания 

Населённые пункты Гурьевского района (Калининградская область)